

Patronyme 
Mancini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

Famille Mancini 
 La famille Mancini est une famille de neveux et nièces du cardinal Mazarin
 Paul Mancini (1636-1652)
 Laure Mancini (1636-1657)
 Olympe Mancini (1637-1708)
 Marie Mancini (1639-1715)
 Philippe Mancini (1641-1707)
 Alphonse Mancini (1644-1658)
 Hortense Mancini (1646-1699)
 Marie Anne Mancini (1649-1699)

Autres personnalités 
 Alberto Mancini (né en 1964), joueur de tennis argentin
 Alessandro Mancini (né en 1980), footballeur brésilien
 Anthony Mancini (né en 1945), prélat canadien, archevêque catholique
 Antonio Mancini (1852-1930), peintre italien 
 Beatrice Mancini (1917-1987), actrice italienne
 Carla Mancini (née en 1950), actrice italienne
 Carlo Mancini (1829-1910), peintre italien
 Caterina Mancini (1924-2011), soprano italienne 
 Christiane Mancini (18?-19?), actrice française
 Delphine Mancini (née en 1987), boxeuse française
 Dominique Mancini (), moine et chroniqueur italien
 Don Mancini (né en 1963), réalisateur américain
 
 Gianluca Mancini (1996-), footballeur italien 
 Giulio Mancini (1559-1630), médecin, collectionneur et marchand d'art, et écrivain italien
 Hannah Mancini (née en 1980), chanteuse américano-slovène
 Henry Mancini (1924-1994), compositeur américain
 Isabelle Mancini-Remy (1967-), fondeuse française
 Ivo Mancini (1915-2000), coureur cycliste italien
 Louis-Jules Mancini-Mazarini (1716-1798), écrivain, diplomate français
 Louise Mancini (1881-1964), cantatrice de l'Opéra de Paris
 Marie Mancini (1355-1431), bienheureuse catholique italienne
 Pascal Mancini (né en 1989), athlète suisse
 Pascal-Stanislas Mancini (1817-1888), jurisconsulte et homme politique italien
 Roberto Mancini (né en 1964), footballeur italien reconverti en entraîneur

Pseudonyme 

 Mancini est l'un des pseudonymes du dessinateur français Robert Hugues

 

Patronyme italien